Лапушки () — упразднённое село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Входило в состав Железинского сельского округа. Код КАТО — 594641300. Ликвидировано в 2013 г.

География 
Расположено между озёрами Лапушечки и Калиново.

Население 
В 1999 году население села составляло 125 человек (59 мужчин и 66 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 58 человек (26 мужчин и 32 женщины).

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Жамбылского района (Северо-Казахстанская область)